Jean Bart peut désigner :
 Jean Bart (1650-1702), un corsaire dunkerquois ;
 Jean Bart (1877-1933), un écrivain roumain ;
 Jean Bart (1961-), un chanteur suisse francophone.

Patronymes 
 Yves Jean-Bart (1947-), dirigeant haïtien de football, président de la Fédération haïtienne de 2000 à 2020.

Navires 
Le nom de  a été donné à de nombreux navires de la Marine française.

Lieux, voies et établissements 
Ce nom a été donné à plusieurs lieux, voies publiques et établissements, dont :
 L’allée Jean-Bart à Nantes ;
 La fosse Jean Bart ;
 La place Jean-Bart à Dunkerque ; 
 La .

Musique 
La Cantate à Jean Bart, par David d'Angers.